Die BSG Erich Zeigner Leipzig und die SG Probstheida sind die Vorgängervereine der folgenden Vereine:

 BSG Einheit Ost Leipzig, Betriebssportgemeinschaft aus Leipzig
 BSG Einheit Zentrum Leipzig, Betriebssportgemeinschaft aus Leipzig (siehe ATV Leipzig 1845)